

Biografia 
Conduttrice e giovane volto di Rai Gulp, inizia nel 2007, all'età di 11 anni, a frequentare corsi di recitazione presso l'Accademia del Lazio diretta da Fabio D'Avino e Clemente Pernarella, dove si diplomerà nel 2013. L'esordio sul piccolo schermo avviene il 1 marzo 2014, alla conduzione del programma Next Tv, in onda tutti i week end su Rai Gulp fino al 2017. Nel 2016 interpreta il ruolo di Sofia in una puntata della fiction di Rai 1 Come fai sbagli ed è sempre su Rai 1 che nel 2017 interpreta il ruolo di Elena in due puntate de il paradiso delle signore 2.

Nel 2017 è la conduttrice dello speciale Calcio che passione, realizzato in collaborazione con l'AIC e suddiviso in due puntate, in onda su Rai Gulp con ospiti l’ex difensore dell’Inter e attuale allenatore, Massimo Paganin, l’ex centrocampista del Torino Fc e allenatore, Rosario Rampanti e l'ex campione del mondo Simone Perrotta.

Conduce poi su RaiPlay lo speciale dedicato al Trofeo CONI, realizzato in collaborazione con il CONI e Rai Gulp, alla guida del quale vine poi confermata nel 2018.

Sempre nel 2017 è la presentatrice delle tappe di Genialità italiana sotto le stelle, progetto diviso in 7 tappe,  realizzato da Generali Italia e approdato alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Nel 2019 collabora con la Federazione Italiana Cuochi realizzando video ricette per ragazzi per la rivista online IL CUOCO.

Nello stesso anno è co-conduttrice di una puntata del programma radiofonico di Rai Radio 1 Sport Note di Sport, in occasione delle Internazionali Bnl 2019. Inoltre è stata la presentatrice della festa del centenario dell'U.S. Salernitana 1919, squadra di cui è tifosa e madrina.

Programmi Televisivi

Conduttrice 
 Next Tv (Rai Gulp, 2014-2017)
 Calcio Che Passione (2017)
 Speciale Trofeo CONI (2017-2018)
 Note di Sport (2019)

Filmografia

Attrice

Televisione 
 Come fai sbagli - serie TV, un episodio (2016)
 Il paradiso delle signore 2 - serie TV, 2 episodi (2017)

Note 

Conduttori televisivi di Rai Gulp
Attori televisivi italiani